Левая партия () — левая социалистическая (экс-коммунистическая) партия в Швеции, основанная в 1917 году. В 1917—1921 годах называлась Левой социал-демократической партией Швеции (ЛСДПШ, ), в 1921—1967 годах — Коммунистической партией Швеции (КПШ, ), в 1967—1990 годах — Левая партия — коммунисты (ЛПК, ). С 1990 года носит нынешнее название — Левая партия.

История

1917—1939 годы 
Левая оппозиция возглавляемому Яльмаром Брантингом реформистскому руководству Социал-демократической рабочей партии Швеции появилась ещё до начала Первой мировой войны. Её лидерами были такие авторитетные члены партии, как Цет Хёглунд и Туре Нерман. С началом мировой войны руководство социал-демократической партии встало на позиции патриотизма и социального соглашения, выразившиеся в заключении т. н. «гражданского мира» на период войны. Левая оппозиция заняла позиции «интернационализма», выступив против «империалистической войны», рассматривая её как столкновение между империалистами, противоречащее интересам трудящихся. Хеглунд и Нерман участвовали в работе Циммервальдской конференции II Интернационала, объединявшей интернационалистов и противников войны.

К интернационалистам примкнули некоторые другие деятели шведской социал-демократии, в частности, секретарь партии Фредрик Стрём. В 1916 году была учреждена газета «Politiken», ставшая позднее центральным органом ЛСДПШ, а затем Компартии Швеции.

1917 год для Швеции был ознаменован революционным подъёмом. Во многих городах страны имели место массовые беспорядки. В Вестервике власть была взята рабочим советом. В Стокгольме на первомайской демонстрации солдаты и рабочие шли вместе. 13—16 мая 1917 года была учреждена Левая социал-демократическая партия Швеции. Основу её составили активисты левого крыла шведской социал-демократической партии (в которое также входили марксисты центра из группы Ивара Веннерстрёма и такие социалистические гуманисты и пацифисты, как Карл Линдхаген), исключенные из её рядов, и молодёжная организация социал-демократов, основанная в 1903 году. На парламентских выборах в риксдаг в сентябре 1917 года ЛСДПШ, выдвигавшая лозунги создания Советов рабочих и солдатских депутатов, борьбы со спекуляцией и дороговизной, получила 8 % голосов и провела в парламент 11 депутатов.

В 1919 году один из лидеров левых социал-демократов Отто Гримлунд присутствовал на учредительном конгрессе Коминтерна. В 1921 году большинство партии приняло «Условия приёма в Коммунистический Интернационал» и изменило название на Коммунистическую партию Швеции. Меньшинство, несогласное с «Двадцать одним условием», вышло из партии, продолжив действовать под именем Левой социал-демократической партии. Всего в тот период из 17 000 членов партии покинули её или были исключены около 6 000 человек.

В 1924 году в партии происходит второй раскол, связанный с именем её основателя и председателя Цета Хеглунда. Причиной стали разногласия Хеглунда с Исполкомом Коминтерна по вопросам об антирелигиозной пропаганде, о тактике единого фронта и пр. В итоге, Хеглунд был выведен из состава ИККИ, снят с поста председателя компартии, а затем исключен из неё.

23—24 января 1926 года прошла организованная КПШ профсоюзная конференция, в которой приняли участие делегаты, представлявшие 80 000 организованных рабочих. В 1927 году под руководством КПШ состоялась конференция Национальной ассоциации безработных (), призвавшая к упразднению Королевской комиссии по безработице.

В 1929 году в партии происходит третий за её историю раскол. Ставшие после исключения Хеглунда лидерами партии Карл Чильбум, Нильс Флюг и Туре Нерман, все депутаты парламента и 3/4 членов партии были исключены Коминтерном — всего 17 300 человек. Сторонники Чильбума поддерживали Правую оппозицию в ВКП(б) и после раскола являлись шведской секцией Международной коммунистической оппозиции. До 1934 года продолжали действовать под именем Коммунистической партии Швеции, а затем сменили название на Социалистическую партию. За сторонниками Чильбума осталась редакция газеты «Politiken».

Новыми лидерами партии, в которой насчитывалось после раскола около 4 000 человек, стали Хьюго Сильен и Свен Линдерут, занявший пост председателя. Начался выпуск газет «Новый день» () и «Рабочая газета» (). Придерживаясь тогдашней тактики «третьего периода» Коминтерна, были прекращено всякое взаимодействие с социал-демократической партией. Вторая половина 1930-х годов была ознаменована резким поворотом в рамках политики «народного фронта». К концу 1930-х годов компартия сумела преодолеть последствия раскола и к 1939 году насчитывала в своих рядах 19 116 человек. В свою очередь Социалистическая партия практически распалась. Около 500 шведских коммунистов принимали участие в гражданской войне в Испании в составе интербригад.

1939—1945 годы 
Период Второй мировой войны был тяжёлым временем для компартии. Она была единственной политической силой в Швеции, которая поддерживала СССР в Советско-финской войне 1939—1940 годов, что использовалось как частый повод для репрессий против партии. 26 июля 1940 года после ввода в прибалтийские республики частей Красной Армии и смены власти в них газета «Ny Dag» писала:
«Приграничные государства были освобождены от их приспешников империалистических держав благодаря помощи великого социалистического рабочего государства».
Исполнительный редактор газеты Густав Йохансон отмечал тогда:
«Я вижу три страны, являвшиеся в прошлом наихудшими реакционными террористическими государствами Европы, трансформировавшиеся в советские республики благодаря освободительным революциям».
Кроме того, партия поддерживала подписание «пакта Молотова — Риббентропа». В сентябре 1939 года Центральный комитет КПШ принял декларацию, в которой говорилось:
«Правящие клики Англии и Франции находятся в страхе перед большевизмом, плохо скрывая симпатии к фашизму, в страхе перед рабочей властью в Европе они отказываются заключить на приемлемых условиях договор с Советским Союзом, фактически нарушая планы поджигателей войны. Они поддерживают отказ Польши принять советскую помощь. Советский Союз, таким образом, в полном соответствии с логикой мирной политики, посредством пакта о ненападении с Германией прибегает к защите 170-миллионного народа первого в мире социалистического государства против фашистского нападения и огромных несчастий мировой войны».
Когда Германия вторглась в Норвегию в апреле 1940 года КПШ заняла нейтральную позицию. В статье в «Ny Dag» немецкая оккупация Норвегии была названа «поражением для британского империализма».
В годы войны распространение изданий компартии было запрещено, коммунистов подвергали дискриминации на рынке труда, в профсоюзах. Многие ключевые деятели партии и её молодёжной организации были арестованы и помещены в лагеря. Всего в лагерях в Швеции было интернировано около 3 500 человек, большая часть из которых были коммунисты. Множество активистов ушло в подполье, включая председателя партии Линдерута. В правительственных кругах обсуждалась идея полного запрета партии, однако реализована она не была.

В 1940 году был забросана бомбами редакция регионального партийного органа «Norrskensflamman» («Пламя Северного сияния») в лене Норрботтен на севере Швеции. Пять человек, включая двух детей, были убиты. Одним из многих обвиняемых после теракта был Пауль Вретлинд (Paul Wretlind), являвшийся региональным лидером Либеральной партии в Стокгольме. Он обвинялся в финансировании группы для совершения теракта.

Компартия активно поддерживала движение сопротивления в Норвегии и Дании. В северной Швеции связанные с партией рабочие воровали динамит из шахт и контрабандой переправляли норвежскому сопротивлению. В других частях страны члены компартии давали приют антифашистским беженцам.

Несмотря на противодействие правительства, за годы войны коммунистическая партия добилась сильных позиций в шведской политике. На проходивших в 1944 году парламентских выборах партия получила 10,3 % голосов. 12-й съезд КПШ, проходивший в 1944 году принял программу партии «Основные принципы КПШ», где определялась историческая задача рабочего класса Швеции: в союзе с другими эксплуатируемыми классами завоевать политическую власть и построить социалистическое общество.

1945—1964 годы 
В 1945 году коммунисты возглавили всеобщую 5-месячную забастовку металлистов (в ней приняло участие 130 тысяч человек), которая положила начало «размораживанию» зарплаты в Швеции после войны.

На муниципальных выборах 1946 года за КПШ было отдано 11,2 % голосов. Количество членов достигло в этот момент 51 тысячи человек. Роль компартии в шведской политике претерпевает изменения — на фоне усиления роли Советского Союза на мировой арене. Предложенная компартией политика «единого фронта» с социал-демократами вызвала внутрипартийную дискуссию. Произошли изменения в профсоюзной политике партии — в сторону взаимодействия с социал-демократами в профсоюзном движении. Эти изменения вызвали недовольство у части партийных активистов.

Начало холодной войны поставило партию перед большими трудностями. Премьер-министр Таге Эрландер провозгласил целью повернуть «каждый профсоюз на путь борьбы с коммунистами». Представители КПШ были «вычищены» из профсоюзов. Несмотря на это партия продолжала развивать политику «единого фронта».

В 1952 году на довыборах в парламент в Емтланде и Кристианстаде партия решила не выставлять собственных списков для того, чтобы быть уверенной, что социал-демократы не потерпят поражение. Партийное руководство аргументировало это тем, что коммунисты должны попытаться «обеспечить рабочее большинство в Риксдаге». Оба упомянутых округа были избирательными округами, в которых кандидаты от коммунистов не смогли бы победить. Однако левое меньшинство внутри партии во главе с Сетом Перссеном расценило новую линию как капитуляцию перед социал-демократами.

Другим предметом для дискуссии была Молодёжная лига. Коммунистическая партия выступила с инициативой создания молодёжного движения на широкой идеологической основе. В 1952 году было учреждено движение «Демократическая молодёжь» () параллельно с существующей при компартии Молодёжной коммунистической лигой Швеции. Противники такого шага заявили, что таким образом происходит размывание политического характера молодёжного движения.

Символическим актом было принятие решения о проведении единой первомайской демонстрации с участием коммунистов и социал-демократов. А также решение о финансовой поддержке т. н. «рабочей прессы», находившейся фактически в руках социал-демократов.

Внутрипартийная полемика достигла своего пика на проходившем в 1953 году 16-м съезде. Сет Перссен выступил с критикой партийного курса, а также нового, избранного в 1951 году, председателя партии Хильдинга Харберга, которого он назвал оппортунистом. С критикой позиции Перссона выступили Кнут Сенандер и Нильс Хольмберг. Примечательно, что Сенандер и Хольмберг считались сторонниками левого крыла партии, однако тогда оба выступили в поддержку партийной линии. Перссена поддержала только небольшая часть делегатов. В очень эмоциональной заключительной речи на съезде он заявил о своем выходе из партии. Вскоре из неё были исключены сторонники Перссена. Съезд принял программный документ «Путь Швеции к социализму». В ней был сделан упор на сотрудничество коммунистов с социал-демократами.

Советское вторжение в Венгрию в 1956 году вызвало дебаты в КПШ. В итоге, партийное руководство официально поддержало ввод советских войск.

1964—1990 годы 
В 1964 году председателем партии был избран Карл-Хенрик Херманссон (1917—2016). В отличие от своего предшественника, новый председатель КПШ был выходцем из академической среды. Он инициировал изменение партийного курса в сторону еврокоммунизма и скандинавского «народного социализма».

Обсуждение политической стратегии продолжилось на 21-м съезде партии в 1967 году. На нём были представлены различные фракции внутри КПШ. Одна из них выступала за трансформацию партии в некоммунистическую, аналогичную датской Социалистической народной партии, и изменить название на Левую партию. Другая фракция, состоящая в большинстве своём из профсоюзных активистов, выступала за сохранение коммунистического характера партии и близкие связи с КПСС. Бывший партийный лидер Хагберг, являвщийся членом просоветской фракции, предложил в качестве компромиссного названия Партию труда. Было решено принять название Левая партия — Коммунисты. Съезд также принял новую программу партии — «Социалистическая альтернатива», а также новый устав, в котором отсутствовали, в отличие от предыдущего (принятого в 1955 году), некоторые положения принципа демократического централизма. Был продолжен еврокоммунистический курс. Просоветское меньшинство в партии объединилось вокруг газеты «Norrskensflamman». Небольшая прокитайская группа во главе с Бо Густафссоном (Bo Gustafsson) и Нильсом Хольмбергом (Nils Holmberg) на съезде вышла из партии, создав Коммунистическую лигу марксистов-ленинцев. Также из партии вышло её молодёжное крыло, сформировавшее Марксистско-ленинскую боевую лигу за коммунистическую партию Швеции (м-л).

В 1968 году ЛПК стала первой партией в Швеции, осудившей советское вторжение в Чехословакию. Партия организовала демонстрацию перед советским посольством в Стокгольме, на котором с речью выступал Херманссон. Осуждение ввода стран Варшавского договора в Чехословакию вызвало недовольство просоветского меньшинства.

На муниципальных выборах 1968 года партия получила наихудший за все послевоенные годы результат — 3,8 %.

В конце 1960-х годов ЛПК участвовала в акциях против войны во Вьетнаме и была учредителем Шведского вьетнамского комитета. Коммунисты сыграли важную роль в забастовочной борьбе шведских рабочих, развернувшейся в 1969—1971 годах. В 1970 году было воссоздано движение «Демократическая молодёжь».

В 1972 году партия повернула на более левые позиции, и приняла новую программу, в которой говорилось, что ЛПК строит свою деятельность «на основе научного социализма, революционной теории Маркса — Ленина», подчеркивается приверженность принципам пролетарского интернационализма. На состоявшемся в 1975 году съезде новым председателем был избран 162 голосами Ларс Вернер. Кандидат от просоветской фракции Рольф Хагель (Rolf Hagel) получил 74 голоса. В феврале 1977 года просоветское меньшинство покинуло партию, основав Рабочую партию — Коммунисты (РПК).

На партийном съезде 1978 года было предложено принять «Манифест за демократию». В нём среди прочего содержалась критика ситуации с правами человека в странах Восточной Европы. На съезде в качестве дружественной присутствовала делегация КПСС, выразившая своё недовольство происходящим и грозившая покинуть съезд. В итоге Манифест не был принят.

1990—2000-е годы 
В 1990 году было решено изменить название ЛПК на Левую партию (ЛП). В 1993 году Ларс Вернер был снят с должности председателя. Новым главой партии стала Гудрун Шиман.

На парламентских выборах 1994 года партия набрала 6,2 % голосов. Длительный избирательный кризис партии был преодолен. Вновь стало увеличиваться её влияние, особенно, среди молодёжи (на выборах в Европарламент 1999 года она получила целых 15,8 %). ЛП была одним из организаторов кампании против вступления в Евросоюз. На съезде 1996 года партия декларировала себя, как феминистская. На выборах 1998 года ЛП получила 631 011 (12 %) голосов и, заключив соглашение с социал-демократами, стала поддерживать правительство Йёрана Перссона, не входя в его состав.

На парламентских выборах 2002 года потеряла более 3 % и вышла с результатом 8,3 % голосов. В 2003 году временным председателем партии вместо ушедшей Гудрун Шиман стала Улла Хоффманн. На съезде 2004 года председателем был избран Ларс Оли. В 2004 году из партии вышла ячейка в небольшом городе Гнеста, сформировав локальную партию «Левые демократы» (Vänsterdemokraterna). Выборы 2006 года принесли ЛП 5,8 % и 22 места в Риксдаге.

На выборах 2010 года партия получила 321 847 (5,6 %) голосов и 19 депутатских мандатов.

На выборах в Европарламент 2014 году партия смогла взять всего лишь один мандат, и его заняла Малин Бьорк.

Организация 
Левая партия делится на партийные дистрикты (partidistrikt), партийные дистрикты на партийные объединения (partiförening).

Высший орган — партийный конгресс (partikongress), между партийными конгрессами — партийное правление (partistyrelse), высшие органы партийных дистриктов — дистриктуальные годовые конференции (distriktsårskonferens), между дистриктуальными годовыми конференциями — дистриктуальные правления (distriktsstyrelse), высшие органы партийных объединений — годовые собрания партийных объединений (partiförenings årsmöte), исполнительные органы партийных объединений — правления партийных объединений (partiförenings styrelse).

Молодёжная организация 
Молодёжной организацией Левой партии являлась «Левая молодёжь» (Ung Vänster). Высший орган Левой молодёжи - конгресс (kongress), между конгрессами - правление (Förbundsstyrelsen). «Левая молодёжь» состоит из округов (Distrikt), округа из клубов (klub). Высший орган округа - годовая конференция, между годовыми конференциями - окружное правление (distriktsstyrelse), высший орган клуба - годовое собрание, между годовыми собраниями - правление клуба (klubbstyrelse).

Партийные лидеры 
Председатели партии
 1917 Карл Винберг (Carl Winberg) и Цет Хёглунд (Zeth Höglund)
 1918 Эрнст Острём (Ernst Åström) и Карл Чильбум (Karl Kilbom)
 1919—1921 Цет Хёглунд
 1921—1923 Цет Хёглунд и Карл Чильбум
 1923—1924 Цет Хёглунд
 1924—1929 Нильс Флюг (Nils Flyg)
 1929—1951 Свен Линдерут (Sven Linderot)
 1951—1964 Хильдинг Хагберг (Hilding Hagberg)
 1964—1975 Карл-Хенрик Херманссон (Carl-Henrik Hermansson)
 1975—1993 Ларс Вернер (Lars Werner)
 1993—2003 Гудрун Шиман (Gudrun Schyman)
 2003—2004 Улла Хоффманн (Ulla Hoffmann; исполняющая обязанности)
 2004—2012 Ларс Оли (Lars Ohly)
 2012—2020 Юнас Шёстедт (Jonas Sjöstedt)
 с 31.10.2020 — Нуши Дадгостар (Nooshi Dadgostar)

Секретари партии
 1967—1982 Торе Форсберг (Tore Forsberg)
 1982—1985 Бу Хаммар (Bo Hammar)
 1985—1993 Кеннет Квист (Kenneth Kvist)
 1993—1994 Магги Микаэльссон (Maggi Mikaelsson)
 1994—2000 Ларс Оли (Lars Ohly)
 2000—2006 Пернилла Цетреус (Pernilla Zethraeus)
 с 2006 Анки Альстен (Anki Ahlsten)

Участие в парламентских выборах

Примечания

Ссылки 

 

Политические партии, основанные в 1917 году
Политические партии Швеции
Левая партия (Швеция)
Швеция
Демократический социализм